Сан Хил има више значења:

 Сан Хил (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хил (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Хил (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Хил, Лос Ладриљос (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику